Berry House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Berry House (Alaska), ID-Nr. 91000779
 Berry House (Arkansas), ID-Nr. 91001262
 Berry House (Texas), ID-Nr. 80004116